Martin Skoták (ur. 31 grudnia 1977) – czeski skoczek narciarski

W Pucharze Świata zadebiutował 16 stycznia 1994 roku w Libercu, zajmując 32. miejsce w konkursie głównym. Jedyne w karierze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu zdobył 9 marca 1996 w Harrachovie, kiedy uplasował się na 29. miejscu w konkursie lotów narciarskich. Dało mu to 94. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i 42. miejsce w klasyfikacji lotów.

Wielokrotnie zdobywał punkty do klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego. Najwyższe miejsce w zawodach tego cyklu osiągnął 8 marca 1997 roku w Braunlage, kiedy zajął 12. pozycję.

W 1991 roku zwyciężył w konkursie letnich mistrzostw świata dzieci w Garmisch-Partenkirchen w kategorii do 15 lat. W rywalizacji drużynowej był czwarty.

W 1993 roku wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Harrachovie. Zajął 4. miejsce w konkursie drużynowym i 17. w indywidualnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1993 Harrachov (CZE) – 17. miejsce
 Drużynowo
 1993 Harrachov (CZE) – 4. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019